A Seleção Eslovaca de Basquetebol é a equipe que representa a Eslováquia em competições internacionais da modalidade..

Eslováquia
Basquetebol da Eslováquia
Basquetebol